Estádio Marcolino de Castro je višenamjenski stadion u gradiću Santi Mariji da Feiri u Portugalu.

Sagrađen je 1962. godine. 

Može primiti od 14.000 gledatelja.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete. 

Svoje domaće utakmice na njemu igra Feirense.

Castro, Marcolino de